Чемпіонат Швейцарії з хокею 1998 — 87-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став «Цуг» (1 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі найкраща вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Цуг» — СК «Рапперсвіль-Йона» 4:6, 5:2, 3:0, 2:5, 6:3, 4:5 (ОТ), 3:2 (ОТ)
 «Давос» — ХК «Лугано» 4:1, 3:9, 6:3, 1:4, 3:6, 4:3 (Б), 4:2
 ХК «Фрібур-Готтерон» — ХК «Клотен» 0:4, 2:1, 3:2, 0:4, 1:2, 2:1 (ОТ), 1:0
 ХК «Амбрі-Піотта» — СК «Берн» 5:2, 4:7, 3:4 (ОТ), 3:2, 4:1, 1:2, 3:2

Півфінали 
 «Цуг» — ХК «Амбрі-Піотта» 4:2, 2:7, 3:5, 3:2 (ОТ), 1:7, 5:0, 7:2
 «Давос» — ХК «Фрібур-Готтерон» 5:2, 4:2, 2:6, 6:4, 5:1

Фінал 
 «Цуг» — «Давос» 4:1, 2:3 (ОТ), 11:4, 2:4, 4:3, 5:2

Плей-оф (втішний раунд)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 
 НЛА на hockeydb.com 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1998 у швейцарському спорті